Endla (Jõgeva), een plaats in de Estlandse gemeente Jõgeva, provincie Jõgevamaa
 Endla (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Endla Natuurreservaat, een natuurgebied in Estland
 Endla (Rajasthan), een dorp in Rajasthan, India